Peter Fairclough ist der Name folgender Personen:

* Peter Fairclough (Fußballspieler) (1886–1973), englischer Fußballspieler
 Peter Fairclough (Cricketspieler) (1887–1952), englischer Cricketspieler
 Peter Fairclough (Musiker) (* 1956), britischer Jazz-Schlagzeuger, Komponist und Bandleader